Хлюпино — топоним:

 Хлюпино — железнодорожная платформа Белорусского направления в Московской области.
 Хлюпино — деревня в составе сельского поселения Захаровское Одинцовского района Московской области.
 Хлюпино — деревня в составе Свердловского района Орловской области.

См. также 
 Хлюпин